Simeon I. bezeichnet folgende Personen:

* Simeon I. (Patriarch) († 9 n. Chr.), jüdischer Gelehrter und Patriarch
 Simeon I. (Bulgarien) (864–927), Zar von Bulgarien